Velika nagrada Kanade 2013 je sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 9. junija 2013 na cestnem dirkališču Circuit Gilles Villeneuve v Montrealu. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Fernando Alonso, Ferrari, tretje pa Lewis Hamilton, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:22,318
| 1:28,166
| 1:25,425
| 1
|-
! 2
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:23,801
| 1:27,649
| 1:25,512
| 2
|-
! 3
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 1,23,446
| 1,28,419
| 1,25,897
| 3
|-
! 4
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:23,840
| 1:28,420
| 1:26,008
| 4
|-
! 5
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:23,247
| 1:28,145
| 1:26,208
| 5
|-
! 6
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:23,224
| 1:28,788
| 1:26,504
| 6
|-
! 7
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:24,159
| 1:28,527
| 1:26,543
| 7
|-
! 8
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:24,551
| 1:28,799
| 1:27,348
| 8
|-
! 9
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:24,451
| 1:28,667
| 1:27,432
| 10
|-
! 10
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:24,770
| 1:29,359
| 1:27,946
| 11
|-
! 11
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 1:23,899
| 1:29,435
|
| 9
|-
! 12
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 1:24,176
| 1:29,761
|
| 12
|-
! 13
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:24,776
| 1:29,917
|
| 13
|-
! 14
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:24,021
| 1:30,068
|
| 14
|-
! 15
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:24,408
| 1:30,315
|
| 15
|-
! 16
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:23,735
| 1:30,354
|
| 16
|-
! 17
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:24,908
| 
|
| 17
|-
! 18
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 1:25,626
|
|
| 18
|-
! 19
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:25,716
|
|
| 22
|-
! 20
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 1:26,508
|
|
| 19
|-
! 21
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 1:27,062
|
|
| 20
|-
! 22
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 1:27,110
|
|
| 21
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
! 1
| align="center" |1 
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 70
| 1:32:09,143
| 1
| 25
|-
! 2
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 70
| +14,408
| 6
| 18
|-
! 3
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 70
| +15,942
| 2
| 15
|-
! 4
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 70
| +25,731
| 5
| 12
|-
! 5
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 70
| +1:09,725
| 4
| 10
|-
! 6
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 69
| +1 krog
| 7
| 8
|-
! 7
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 69
| +1 krog
| 17
| 6
|-
! 8
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 69
| +1 krog
| 16
| 4
|-
! 9
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 69
| +1 krog
| 10
| 2
|-
! 10
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 69
| +1 krog
| 8
| 1
|-
! 11
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 69
| +1 krog
| 12
|
|-
! 12
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 69
| +1 krog
| 14
|
|-
! 13
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 69
| +1 krog
| 22
|
|-
! 14
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 69
| +1 krog
| 3
|
|-
! 15
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 68
| +2 kroga
| 11
|
|-
! 16
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 68
| +2 kroga
| 13
|
|-
! 17
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 68
| +2 kroga
| 19
|
|-
! 18
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 67
| +3 krogi
| 18
|
|-
! 19
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 67
| +3 krogi
| 20
|
|-
! 20
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 63
| Trčenje
| 15
|
|-
! Ods
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 45
| Trčenje
| 9
|
|-
! Ods
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 43
| Trčenje
| 21
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2013
2013